Die UEC-Straßen-Europameisterschaften 2024 (2024 UEC Road European Championships) werden von 11. bis 15. September 2024 in der belgischen Provinz Limburg stattfinden.

Es stehen 13 Entscheidungen auf dem Programm, jeweils ein Straßenrennen und ein Einzelzeitfahren für Frauen und Männer, U23-Männer, Juniorinnen und Junioren sowie eine Mixed-Staffel.

Einzelnachweise 
 

2024
Radsportveranstaltung 2024
Straßenradrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Belgien)